Valtteri Filppula, född 20 mars 1984 i Vanda, är en finländsk professionell ishockeyspelare som spelar för Genève-Servette HC i National League. Finlands enda medlem av trippelguldklubben, som vunnit både OS-guld, VM-guld, och Stanley Cup, har under sin karriär spelat för de finländska klubbarna TPS och Jokerit och, i NHL, New York Islanders, Philadelphia Flyers, Tampa Bay Lightning och Detroit Red Wings.

Klubblagskarriär

NHL

Detroit Red Wings (I) 
Filppula draftades som 95:e spelare i NHL-draften 2002 av Detroit Red Wings. 

Han vann Stanley Cup med Red Wings 2008.

Tampa Bay Lightning 
Efter sju säsonger i Red Wings blev han free agent sommaren 2013, och skrev på ett femårskontrakt med Tampa Bay Lightning den 5 juli.

Philadelphia Flyers 
Den 28 februari 2017, på trade deadline, blev han tradad till Philadelphia Flyers tillsammans med ett draftval i fjärde rundan 2017 och ett villkorligt draftval i sjunde rundan 2017, i utbyte mot Mark Streit.

New York Islanders 
När hans femårskontrakt som han skrev med Tampa Bay gick ut sommaren 2018, skrev han som free agent på ett ettårskontrakt med New York Islanders värt 2,75 miljoner dollar.

Detroit Red Wings (II) 
Den 1 juli 2019 skrev han som free agent på ett tvåårskontrakt med sin tidigare klubb Detroit Red Wings.

Genève-Servette HC
Den 24 augusti 2021 skrev Filppula på ett ettårskontrakt med Genève-Servette HC i National League.

Privatliv 
Han har en äldre bror, Ilari Filppula, som spelar i TPS Åbo i Liiga.

Statistik

Klubbkarriär

Källor

Externa länkar
Valtteri Filppula - nhl.com

Finländska ishockeyspelare
Finländska olympiska guldmedaljörer
Finländska olympiska bronsmedaljörer
Olympiska bronsmedaljörer 2010
Olympiska guldmedaljörer 2022
Spelare i Jokerit
Spelare i Detroit Red Wings
Spelare i Grand Rapids Griffins (2001–)
Spelare i Tampa Bay Lightning
Spelare i Philadelphia Flyers
Spelare i New York Islanders
Spelare i Genève-Servette HC
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2010 från Finland
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 2010
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2022 från Finland
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 2022
Spelare valda i NHL Entry Draft 2002
Spelare valda av Detroit Red Wings i NHL Entry Draft
Stanley Cup-mästare 2008
Spelare som har spelat minst 1000 matcher i National Hockey League
Födda 1984
Levande personer
Män
Personer från Vanda